You Make Me Feel (Mighty Real) – singolo di Sylvester James del 1978
 You Make Me Feel – traccia dell'album Coast to Coast dei Westlife del 2000
 You Make Me Feel – singolo di AnnaGrace del 2008
 You Make Me Feel – album dei Bonfire del 2009
 You Make Me Feel – singolo dei Cobra Startship feat. Sabi